Liste der Kulturdenkmäler in Schönberg bzw. Liste der Kulturdenkmale in Schönberg steht für:

 Liste der Kulturdenkmäler in Schönberg (Bensheim)
 Liste der Kulturdenkmäler in Schönberg (bei Thalfang)
 Liste der Kulturdenkmale in Schönberg (Holstein)
 Liste der Kulturdenkmale in Schönberg (Sachsen)